Вайнштейн () — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Вайнштейн, Алан (род. 1943) — американский математик.
 Вайнштейн, Александр Львович (род. 1953) — российский продюсер и журналист, телеведущий, инженер.
 Вайнштейн, Альберт Львович (1892—1970) — советский экономист, статистик и библиограф, педагог.
 Вайнштейн, Аркадий Иосифович (род. 1942) — американский и советский физик-теоретик, преподаватель.
 Вайнштейн, Арон Исаакович (1877—1938) — член ЦК Бунда, белорусский государственный деятель.
 Вайнштейн, Боб (Роберт; род. 1954) — американский кинопродюсер, сценарист, режиссёр.
 
 Вайнштейн, Гарри Кимович (первоначальная фамилия Гарри Каспарова, род. 1963) — советский и российский шахматист, политический деятель.
 Вайнштейн, Герш-Лейб (литературный псевдоним Кажбер; 1906—1942) — еврейский писатель, литературный критик, педагог.
 Вайнштейн, Даниэль (род. 1981) — американский конькобежец.
 
 Вайнштейн, Ефим Маркович (1868—не позднее 1945) — доктор медицины, специалист по акушерству и женским болезням.
 Вайнштейн, Ефрем Владимирович (1911—1981) — инженер и изобретатель, заслуженный строитель РСФСР.
 Вайнштейн, Илья Захарович (1902—1984) — советский архитектор.
 Вайнштейн, Иосиф Владимирович (1918—2001) — советский джазмен, аранжировщик, трубач, дирижёр.
 Вайнштейн, Ирина Петровна (более известна под фамилией Мирошниченко; род. 1942) — советская и российская актриса, певица, педагог.
 Вайнштейн, Йехуда (род. 1944) — генеральный прокурор Израиля с 2010 по февраль 2016.
 
 Вайнштейн, Леонид Моисеевич (1945—1994) — азербайджанский композитор.
 Вайнштейн, Лесли (более известен под фамилией Уэст; 1945—2020) — американский рок-музыкант, гитарист, автор песен и певец.
 Вайнштейн, Макс (1852—1918) — немецкий физик и философ.
 Вайнштейн, Марк Григорьевич (1894—1952) — советский живописец.
 Вайнштейн, Михаил Исакович (1940—1981) — советский художник-живописец.
 
 Вайнштейн, Мориц Иосифович (1901—1937) — советский разведчик.
 Вайнштейн, Натан (литературный псевдоним Натаниэл Уэст; 1903—1940) — американский писатель.
 Вайнштейн, Ольга Борисовна (род. 1959) — советский, российский филолог, историк моды и культуры.
 Вайнштейн, Осип Львович (1894—1980) — советский этнограф и востоковед-тюрколог.
 Вайнштейн, Роман (род. 1973) — латвийский шоссейный велогонщик.
 
 Вайнштейн, Севьян Израилевич (1926—2008) — российский учёный-историк.
 Вайнштейн, Семён Лазаревич (1876—1923) — меньшевик, член президиума Исполнительного комитета Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, член ВЦИК.
 Вайнштейн, Сергей Евгеньевич (род. 1978) — предприниматель, депутат Государственной Думы.
 Вайнштейн, Тимур Леонидович (род. 1974) — российский продюсер, сын Л. М. Вайнштейна.
 Вайнштейн, Фёдор Яковлевич (более известен под фамилией Чеханков, 1939—2012) — актёр театра и кино.
 Вайнштейн, Харви (род. 1952) — американский кинопродюсер.
 Вайнштейн, Эммануил Ефимович (1917—1966) — советский физикохимик.
 Вайнштейн, Юлия Владимировна (по мужу — Макаренкова; род. 1973) — украинская шашистка.

См. также 
 Вайнштайн
 
 Вейнштейн
 Вайнстайн

Примечания